

Musica 
 WWIII – gruppo musicale heavy metal statunitense
 WWIII – album dei WWIII del 1990
 WWIII – album dei KMFDM del 2003

Sigle 
 World War III – in lingua italiana: terza guerra mondiale

Pagine correlate 
 WWII (disambigua)